Ickstatt ist der Familienname folgender Personen:

 Fanny von Ickstatt (1767–1785), deutsche Schriftstellerin
 Johann Adam von Ickstatt (1702–1776), deutscher Aufklärer
 Johann Baptist Ickstatt (1752–1828), deutscher Geistlicher
 Peter Joseph Ickstatt (1743–1771), deutscher Rechtsgelehrter, ab 1769 Freiherr

Siehe auch:
 Ickstadt
 Igstadt